Юстова — жіночий варіант російського прізвища Юстов.

 Відомі носії: 
 Юстова Єлизавета Іванівна (1900—1999) — радянський і російський архітектор, художник, краєзнавець.
 Юстова Єлизавета Миколаївна (1910—2008) — радянський і російський учений, фахівець у галузі колориметрії.